Superliga czarnogórska w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 (oficjalna nazwa ze względów sponsorskich: EPCG Superliga) – 17. sezon rozgrywek o mistrzostwo Czarnogóry zorganizowany przez Czarnogórski Związek Piłki Siatkowej (Odbojkaški savez Crne Gore, OSCG). Zainaugurowany został 14 października 2022 roku. 

W Superlidze uczestniczyło sześć drużyn. W porównaniu z poprzednim sezonem do rozgrywek nie zgłosił się klub . Superliga składała się z fazy zasadniczej i fazy play-off wyłaniającej mistrza Czarnogóry. W ramach fazy play-off rozegrano półfinały i finały.

16 marca 2022 roku generalnym sponsorem Czarnogórskiego Związku Piłki Siatkowej zostało przedsiębiorstwo Elektroprivreda Crne Gore (ECPG). W związku z tym od sezonu 2022/2023 rozgrywki przyjęły oficjalną nazwę ECPG Superliga.

System rozgrywek 
Superliga w sezonie 2022/2023 składała się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza
W fazie zasadniczej uczestniczyło 6 drużyn. Rozegrały one ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Cztery najlepsze zespoły fazy zasadniczej awansowały do fazy play-off. Pozostałe drużyny zakończyły rozgrywki odpowiednio na miejscach 5-6.

Faza play-off
Faza play-off składała się z półfinałów i finałów.

Pary półfinałowe powstały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza: 1–4, 2–3. O mistrzostwo w finałach grali zwycięzcy w parach półfinałowych. W obu rundach fazy play-off rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna wyżej sklasyfikowana w fazie zasadniczej.

Jeżeli mistrzem Czarnogóry został klub, który nie zajął pierwszego miejsca w fazie zasadniczej, wszystkie drużyny znajdujące się wyżej niż ten klub w tabeli fazy zasadniczej w klasyfikacji końcowej spadły o jedno miejsce.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
Raporty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czarnogórze
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 w Czarnogórze
2023 w Czarnogórze